Manoir de la Touche, manoir situé à Nantes, en France.
 Manoir de la Touche-Moreau, manoir situé à Sœurdres, en France.
 Manoir de la Touche, manoir situé à Mouliherne, en France.